Octagon е осми студиен албум на шведската екстремна група Bathory. Продължава ретро траш метъл стила от предходния албум Requiem.

Състав 
 Куортън – вокали и китара
 Ворнт – барабани
 Котаар – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Батори
Музикални албуми от 1995 година